Il doppio del torneo di tennis Livingston Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Grant Connell e Glenn Michibata che hanno battuto in finale Marc Flur e Sam Giammalva Jr. 2-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Grant Connell /  Glenn Michibata (campioni)
 Marc Flur /  Sam Giammalva Jr. (finale)

 Matt Anger /  Leif Shiras (quarti di finale)
 Paul Annacone /  John Ross (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Livingston Open 1988